Verteiler steht für:

 Verteiler (Schriftverkehr), Liste der Empfänger von Mitteilungen
 Verteiler (Kommunikationstechnik), Schwachstromtechnik
 Verteiler (Feuerwehr), wasserführende Armatur der Feuerwehr
 elektrischer Verteiler, als Kurzform: verschließbarer Kasten mit Sicherungs- und Schaltelementen
 Zündverteiler, als Kurzform: Baugruppe der Zündanlage eines mehrzylindrigen Ottomotors
 Verteiler, Kopplungselement in Rechnernetzen, siehe Switch (Netzwerktechnik)

Siehe auch:
 E-Mail-Verteiler (für elektronische Mitteilungen)
 Verteilung (Begriffsklärung)